Néel je lahko:
 Louis Eugène Félix Néel (1904 – 2000), francoski fizik
 Alexandra David-Néel